Prepotto (Udine), een gemeente in de Italiaanse provincie Udine
Prepotto (Duino-Aurisina), een plaats in de Italiaanse gemeente Duino-Aurisina